Otto Brandt kan avse:

Otto Brandt (företagsledare)
Otto Brandt (historiker)